Catherine de Foix est un nom ayant été porté par plusieurs personnalités féminines, notamment :
 Catherine de Navarre (1468-1517), reine de Navarre, duchesse de Nemours, comtesse de Foix et épouse de Jean d'Albret
 Catherine de Foix (comtesse de Candale) (v. 1455 - av. 1494), tante de la précédente, fille de Gaston IV de Foix-Béarn et épouse de son cousin Gaston II de Foix-Candale

Homonymie dynastique